Piteå eller Pite kan syfta på:

Områden 
 Piteå – en svensk tätort
 Piteå kommun – en kommun i Norrbottens län 1971–
 Piteå stad – en historisk stadskommun 1686–1970
 Piteå stadsförsamling – en tidigare församling i Luleå stift
 Piteå stadsdistrikt – ett distrikt i Piteå kommun 2016–
 Piteå socken – en socken ligger i Norrbotten
 Piteå landskommun – en tidigare kommun 1863–1966
 Piteå landsförsamling –  en tidigare församling i Luleå stift –2010
 Piteå landsdistrikt – ett distrikt i Piteå kommun 2016–
 Piteå församling – en församling i Pite kontrakt 2010–
 Pite kontrakt – ett kontrakt i Luleå stift
 Piteå domsagas valkrets – en tidigare valkrets
 Piteå och Älvsby tingslag – ett tidigare tingslag
 Pite havsbad – ett samhälle och badplats
 Pite lappmark – en lappmark kring Pite älvs vattenområde
 Pite älv – en av Sveriges nationalälvar
 Pite älvdal – en region utmed Pite älv

Sport 
 Piteå HC
 Piteå IF
 IFK Piteå
 Piteå Elit
 Piteå snöskoterklubb
 Pite BF
 Piteå flygklubb

Övrigt 
 Piteå studentkår – en studentkår på Luleå tekniska universitet
 HMS Piteå (T138/R138) – ett fartyg
 Piteå dansar och ler – en festival
 Piteå hospital och asyl – ett mentalsjukhus